Са́ра Кларк (, род. , Сент-Луис, Миссури) — американская актриса, наиболее известная по роли Нины Майерс в сериале Fox «24 часа» (2001—2004). Роль принесла ей премию «Спутник» в 2003 году.

Кларк также известна благодаря роли матери главной героини в серии фильмов «Сумерки». С 2015 года она снимается в сериале Amazon «Босх».

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Индианского университета в Блумингтоне
Лауреаты премии «Спутник»
Киноактрисы США